Novotroitski (Iaroslàvskaia), població del territori de Krasnodar, a Rússia
 Novotroitski (Iujni), població del territori de Krasnodar, a Rússia